Пётр Петро́вич Алексе́ев:
 Алексеев, Пётр Фёдорович (1878—1915) — русский полковник, герой Первой мировой войны.
 Алексеев, Пётр Фёдорович (1913—1999) — советский журналист, публицист, главный редактор газет «Советская Россия» и «Известия».
 Алексеев, Пётр Фёдорович (1813—1870) — русский поэт.